Hovet kan avse:

Hovet (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
Hov1  – en svensk musikgrupp
Hovet (arena) – en multiarena i Stockholm
IK Sturehov – i folkmun hovet, en idrottsförening i Örebro
Fredrikshofs IF Cykelklubb –  i dagligt tal enbart Fredrikshof eller hovet, en cykelklubb i Stockholm
Kungliga Hovstaterna - i dagligt tal Hovet

Se även
 Hov – flera betydelser